Osoby o nazwisku Ōta:
 Akira Ōta − japoński zapaśnik
 Fusae Ōta − japońska polityk
 Kōsuke Ōta − japoński piłkarz
 Shinobu Ōta − japoński zapaśnik
 Takuya Ōta − japoński zapaśnik
 Tetsuya Ōta − japoński kierowca wyścigowy
 Toshio Ōta − japoński pilot, as myśliwski z okresu II wojny światowej
 Yasuhiko Ōta − japoński skoczek narciarski
 Yoshiaki Ōta − japoński piłkarz
 Yūki Ōta − japoński florecista

Obiekty geograficzne:
 Ōta − miasto w środkowej Japonii, w prefekturze Gunma
 Ōta − rzeka w zachodniej Japonii
 Ōta − okręg specjalny (dzielnica) w Tokio